Янина — женское имя, фамилия и топоним:

Топоним 
 Янина (город) — город в Греции.
 Янина (дим) — община (дим) в Греции.
 Янина (ном) — ном Греции.
 Янина (озеро) — озеро в Греции.
 Янина (остров) — остров в Греции.
 вилайет Янина — вилайет Османской империи в 1867—1913 годы.

Фамилия 
  — женский вариант фамилии Янин.
 Ольга Яни́на (1845—1914) — австрийская пианистка польского происхождения.

Другое 
 Янина (герб) — польский дворянский герб.
 Янина — звезда в созвездии Щит.
 (383) Янина — астероид главного пояса.

См. также